

Toponyme 
 Mehun, ancienne commune française de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Villedieu-sur-Indre
 Mehun-sur-Yèvre, commune française du Cher

Homonymie de toponyme